Moulin à marée, moulin à eau qui utilise le phénomène des marées pour fonctionner.

Toponyme 
 
 Moulin de Beauchet, moulin à marée situé à Saint-Père-Marc-en-Poulet et Saint-Suliac 
 Moulin à marée du Birlot, moulin sur l'Île-de-Bréhat 
 Moulin de Coët Courzo, un moulin à marée de Locmariaquer 
 Moulin de Kervilio, est un moulin à marée situé au Bono 
 Moulin des Loges, moulin à marée de Saint-Just-Luzac 
 Moulin à marée de Loix, moulin de la commune de Loix en Ré
 Moulin à marée de Pen Castel, moulin à marée d'Arzon 
 Moulin de Traou Meur, moulin à marée situé à Pleudaniel 
 Moulin à marée de Woodbridge, moulin situé à Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre

Voir aussi 
 Liste des moulins à marée de France